Кумкурган () — город в Сурхандарьинской области Узбекистана, административный центр Кумкурганского района.

Статус города — с 1971 года (до этого имел статус посёлка городского типа). В городе расположена одноимённая железнодорожная станция — узел на линии Термез — Душанбе — Гузар.

Промышленность 
В городе размещены предприятия промышленности строительных материалов.

Население

Ссылки 

Города Сурхандарьинской области
Населённые пункты Кумкурганского района